José Cobo puede hacer referencia a:
José Cobo, (1917-1992), futbolista español.
José Cobo Cano (1965-), obispo español.